Vidua purpurascens  — вид птиц из семейства вдовушковых.

Распространение 
Обитают в сухих саваннах на территории Анголы, Ботсваны, Демократической Республики Конго, Кении, Малави, Мозамбика, ЮАР, Танзании, Замбии и Зимбабве.

Описание 
Длина тела 10—11 см. Вес 11,5—15,5 г. Брачное оперение самца чёрное с глянцевым отливом, хвост тёмно-коричневый.

Биология 
Питаются мелкими семенами трав, которые подбирают с земли. В Замбии, например, поедают семена Echinochloa colonum.

МСОП присвоил виду охранный статус LC. Местами эти птицы довольно обычны.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/purple-indigobird-vidua-purpurascens

Вдовушковые
Животные, описанные в 1883 году
Птицы Африки